La palabra Diésel es una castellanización de Diesel. En algunos países hispanohablantes se escribe diésel y se pronuncia como suena /diésel/; aunque igualmente es aceptado la palabra diesel, que se pronuncia /dísel/, como en el idioma original (alemán), y escrito sin tilde.

Utilizada aisladamente tiene diferentes significados
 Referido al combustible diésel, sinónimo de gasóleo o gasoil.
 El motor diésel, que es un tipo de motor de combustión interna.
 Ciclo del diésel.
 Diesel (casa de moda), nombre comercial de una casa italiana de moda.

Personas
 Rudolf Diesel, inventor del motor diésel.
 Nombre artístico del luchador Kevin Nash.
 Vin Diesel, nombre artístico del actor estadounidense Mark Sinclair Vincent.
 Diesel, cantante australiano.
 Diesel, banda holandesa.

Enlaces externos